Franc Debevec je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Debevec (ftiziolog)
 Franc Debevec (ortoped)